Улица Омельяна Прицака (до 2022 года — У́лица Акаде́мика Кржижано́вского) () — улица в Святошинском районе города Киева, местности Академгородок. Пролегает от бульвара Академика Вернадского до улицы Василия Степанченко.

Нет примыкающих улиц.

История 
Новая улица возникла в 1950-е годы.

13 октября 1959 года Новая улица (по границе территории будущего института автоматики) в Октябрьском районе была переименована на улицу Академика Кржижановского — в честь советского государственного и партийного деятеля, учёного-энергетика, академика Глеб Максимилианович Кржижановского, согласно Решению исполнительного комитета Киевского городского Совета депутатов трудящихся № 1710.

В процессе дерусификации городских объектов, 8 сентября 2022 года улица получила современное название — в честь украинско-американского историка-востоковеда Омельяна Иосифовича Прицака.

Застройка 
Улица пролегает в северо-восточном направлении параллельно улице Максима Железняка. Улица занята нежилой застройкой. 

Учреждения:
 дом № 1 — Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины
 дом № 3 — Институт проблем материаловедения имени И. Н. Францевича НАН Украины
 дом № 4 — предприятие «Микроприбор»

Примечания

Литература 
 Вулиці Києва. Довідник / За ред. А. В. Кудрицького. — К.: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995. — С. 109—110. — ISBN 5-88500-070-0.

Улицы Киева, названные в честь людей